Суперкубок Андорри з футболу 2020 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 січня 2021 року між чемпіоном і володарем кубка АндорриІнтер (Ескальдес-Енгордань) та фіналістом кубка Андорри Санта-Колома.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

2020
Андорра
Січень 2021
2021 в андоррському спорті